Cía puede referirse a:

 Acción y efecto de ciar (dar marcha atrás) un barco.
 En mitología, Cía es una de las hijas de Licaón.
 Lugar de la provincia de Navarra en el término municipal de Gulina.
 Caserío de la provincia de Navarra en el término municipal de Vera.
 Policarpo Cía (1817-1867), ingeniero de minas español.
 Forma desusada de referirse al hueso de la cadera.
 En Asturias, silo.
 Cía (Costa Rica), antigua localidad indígena de Costa Rica.
 Cía., abreviación de compañía.